Kläpp kan syfta på:
 Kläpp (kyrkklocka) – en metallstång i en klocka
 Kläpp – en avgränsad kulle av berg i dagen av ringa höjd, se bergknalle
 Kläpp (grund) – ett grund